Стефан Бергерш (; около 1280, Бергесс-Хилл, Сассекс, Королевство Англия — 1309/10) — английский аристократ, 2-й барон Бергерш с 1306 года. Старший сын и наследник Роберта Бергерша, 1-го барона Бергерша, и Матильды Бэдлсмир. Владел землями в Сассексе и Кенте. Ни разу не вызывался в парламент, но тем не менее считается 2-м бароном Бергерш. Стефан оставил только дочь Матильду, de-jure 3-ю баронессу Бергерш, жену Уолтера Пейвли и Уолтера Алдона, мать сэра Уолтера Пейвли — одного из рыцарей-основателей ордена Подвязки. 

После смерти Стефана баронский титул был создан заново для его младшего брата Бартоломью.

Предки

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Бергерш
Бароны Англии XIV века
Бергерши